Квалификация (отборочный турнир) 17-го чемпионата мира по волейболу среди женщин среди стран-членов Азиатской конфедерации волейбола (АVС) проходила с 14 июня по 1 октября 2013 года. Первоначально заявки на участие поступили от 17 стран, но после отказа двух из них число участников сократилось до 15. Разыгрывались 4 путёвки на чемпионат мира, обладателями которых стали сборные Китая, Японии, Таиланда и Казахстана.

Команды-участницы 

От участия в турнире отказалась первоначально заявленные КНДР и Шри-Ланка.

Формула соревнований 
Азиатская квалификация состояла из двух этапов отбора. 7 лучших (по рейтингу) сборных команд были напрямую допущены во 2-й (решающий) групповой раунд. Остальные участники начинали отборочный турнир с 1-й стадии.

1-й групповой раунд

Центральная группа 
26.06.2013. Накхонпатхом (Таиланд). 

 Шри-Ланка — отказ.

 26 июня: Индия — Узбекистан 3:0 (25:19, 25:14, 26:24).

Восточная группа 
28.06.2013. Тайбэй (Тайвань). 

 КНДР — отказ.

 26 июня: Тайвань — Гонконг 3:0 (25:15, 25:20, 25:10).

Юго-Восточная группа 
14—16.06.2013. Кхешань (Вьетнам) 

 14 июня: Индонезия — Мьянма 3:0 (25:21, 25:17, 25:15); Вьетнам — Филиппины 3:0 (25:9, 25:11, 25:18).
 15 июня: Филиппины — Мьянма 3:1 (20:25, 25:14, 25:10, 25:17); Вьетнам — Индонезия 3:1 (29:27, 20:25, 25:15, 25:20).
 16 июня: Индонезия — Филиппины 3:0 (25:20, 25:19, 25:22); Вьетнам — Мьянма 3:0 (25:11, 25:8, 25:11).

Итоги 
Победители групповых турниров (Индия, Тайвань и Вьетнам) выходят во 2-й раунд квалификации.

2-й групповой раунд 
Участники: Австралия, Казахстан, Китай, Новая Зеландия, Таиланд, Южная Корея, Япония (все освобождены от предыдущих раундов квалификации), Вьетнам, Тайвань, Индия (победители групповых турниров 1-го раунда).

10 команд-участниц 2-го этапа квалификации были разделены на 2 группы по 5 команд. По две лучшие команды из групп стали обладателями путёвок на чемпионат мира.

Группа А 
4—8.09.2013. Комаки (Япония). 

 4 сентября: Таиланд — Австралия 3:0 (25:17, 25:15, 25:17); Япония — Тайвань 3:0 (25:19, 25:15, 25:10).
 5 сентября: Тайвань — Австралия 3:0 (25:15, 25:19, 25:22); Япония — Вьетнам 3:0 (25:9, 25:16, 25:20).
 6 сентября: Таиланд — Тайвань 3:0 (25:18, 25:9, 25:11); Вьетнам — Австралия 3:1 (25:8, 25:14, 23:25, 25:16).
 7 сентября: Таиланд — Вьетнам 3:0 (25:17, 25:12, 25:18); Япония — Австралия 3:0 (25:12, 25:15, 25:11).
 8 сентября: Вьетнам — Тайвань 3:0 (25:17, 25:10, 25:21); Япония — Таиланд 3:0 (25:23, 25:21, 25:10).

Группа В 
27.09—1.10.2013. Чэньчжоу (Китай) 

 27 сентября: Южная Корея — Новая Зеландия 3:0 (25:9, 25:8, 25:10); Китай — Индия 3:0 (25:7, 25:8, 25:10).
 28 сентября: Казахстан — Южная Корея 3:1 (21:25, 25:22, 25:17, 25:14); Китай — Новая Зеландия 3:0 (25:4, 25:7, 25:7).
 29 сентября: Южная Корея — Индия 3:0 (25:15, 25:19, 25:18); Казахстан — Новая Зеландия 3:0 (25:12, 25:14, 25:7).
 30 сентября: Индия — Новая Зеландия 3:0 (25:18, 25:13, 25:15); Китай — Казахстан 3:0 (25:12, 25:8, 25:17).
 1 октября: Казахстан — Индия 3:0 (25:9, 25:19, 25:11); Китай — Южная Корея 3:0 (25:18, 25:17, 25:17).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира обладателями четырёх путёвок на чемпионат мира по волейболу 2014 года среди женских сборных от Азиатской конфедерации волейбола стали Китай, Япония, Таиланд и Казахстан.

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионат мира по волейболу среди женщин 2014 (квалификация)